Дубровицкий — фамилия.

Известные носители 
Дубровицкий, Вадим Феликсович (род. 1960) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер и арт-директор театра «LA’Театр»

Дубровицкий, Игорь Васильевич (1925—2010) — русский советский радиожурналист и писатель-публицист. Автор книг для детей и юношества.